ARA Fournier es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Fournier (M-2), rastreador-minador o aviso de la clase Bathurst.
 ARA Fournier (M-5), rastreador de la clase Bouchard.
Fournier, ARA